Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1998 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 25 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Venus Williams et Justin Gimelstob battent Serena Williams et Luis Lobo en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Les seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

|-
|1|| Larisa Neiland Leander Paes||align=center||| Serena Williams Luis Lobo
|-
|2|| Manon Bollegraf Rick Leach||align=center|1/4 de finale|| Kristine Radford Francisco Montana (12)
|-
|3|| Rennae Stubbs Mahesh Bhupathi||align=center||| Anne-Gaëlle Sidot Sébastien Grosjean ()
|-
|4|| Lisa Raymond Patrick Galbraith||align=center||| Rachel McQuillan David Macpherson (10)
|-
|5|| Helena Suková Cyril Suk||align=center||| Kristie Boogert Donald Johnson (11)
|-
|6|| Natasha Zvereva Andrew Florent||align=center||| Iva Majoli Todd Martin ()
|-
|7|| Alexandra Fusai David Adams||align=center||| Rika Hiraki Paul Kilderry
|-
|8|| Patricia Tarabini Daniel Orsanic||align=center||| Mercedes Paz Pablo Albano
|}

|-
|9|| Miriam Oremans Ellis Ferreira||align=center||| Venus Williams Justin Gimelstob
|-
|10|| Rachel McQuillan David Macpherson||align=center|1/2 finale|| Serena Williams Luis Lobo
|-
|11|| Kristie Boogert Donald Johnson||align=center|1/4 de finale|| Serena Williams Luis Lobo
|-
|12|| Kristine Radford Francisco Montana||align=center|1/2 finale|| Venus Williams Justin Gimelstob
|-
|13|| Sabine Appelmans Piet Norval||align=center||| Alexia Dechaume Jean-Philippe Fleurian ()
|-
|14|| Ginger Helgeson Jim Grabb||align=center||| Serena Williams Luis Lobo
|-
|15|| Lori McNeil Joshua Eagle||align=center|1/4 de finale|| Rachel McQuillan David Macpherson (10)
|-
|16|| Caroline Vis John-Laffnie de Jager||align=center|1/4 de finale|| Venus Williams Justin Gimelstob
|}

|-
|1|| Iva Majoli Todd Martin||align=center||| Venus Williams Justin Gimelstob
|-
|2|| Anne-Gaëlle Sidot Sébastien Grosjean||align=center||| Caroline Vis John-Laffnie de Jager (16)
|-
|3|| Alexia Dechaume Jean-Philippe Fleurian||align=center||| Manon Bollegraf Rick Leach (2)
|-
|4|| Amélie Mauresmo Jérôme Golmard||align=center||| Yayuk Basuki Tom Nijssen
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1998
France Double mixte
France Double mixte
Tennis en France en 1998
Tennis en mai 1998
Tennis en juin 1998